

Попово-Косьцельне — село в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Попово-Косьцельне — село в гміні Месьцисько Вонґровецького повіту Великопольського воєводства